Мазаган (порт. Mazagão) — многозначный термин.

 Мазаган — портовый город, в прошлом крепость на атлантическом побережье Марокко.
 Мазаган (Амапа) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амапа. 
 Мазаган (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амапа.